Václav Lehnický je jméno těchto knížat z rodu slezských Piastovců:

 Václav I. Lehnický († 1364)
 Václav II. Lehnický († 1419) – kníže a vratislavský biskup